Take-Two Interactive (Take-Two, Take2 или T2) — американский издатель, разработчик, дистрибьютор компьютерных игр. Take-Two полностью владеет компаниями Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, США, а международная штаб-квартира в Виндзоре, Великобритания. Студии разработчиков находятся в Сан-Диего, Ванкувере, Торонто и Остине, штат Техас. Take-Two издала множество известных игровых серий, в том числе Grand Theft Auto, Red Dead, Max Payne, Civilization, Mafia, BioShock, XCOM и Kerbal Space Program. Компания также выступила в качестве издателя игры The Elder Scrolls IV: Oblivion в 2006 году.

Take-Two была целью поглощения со стороны Electronic Arts в феврале 2008 года. Предложение на покупку компании истекло 18 августа 2008 года, и, в соответствии с соглашением Take-Two, не будет продлено. Однако, по мнению CNET, две компании заключили конфиденциальные дискуссии на 25 августа 2008 года.

Также, ещё при основании компании, Take-Two занималась съёмкой и разработкой FMV-игр. Результатами стали вышедшие в 1996 году Ripper и в 1998 году Black Dahlia. Последняя была издана Interplay, и она стала рекордсменом по количеству компакт-дисков (8 штук в одной коробке с игрой), обогнав этим количеством популярную в 90-х годах 7-дисковую Phantasmagoria. В обе игры были наняты известные актёры кино, в отличие от конкурентов, нанимающих, как правило, малоизвестных актёров театра в свои игры.

Компании

Существующие

Издательства

Студии

Бывшие/закрытые 
  Gotham Games (Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США, 2002, закрыта в 2003)
  Gathering of Developers (Техас, США, 1998, закрыта в 2004)
  Take-Two Licensing (Калифорния, США, 2000, закрыта в 2004)
  TalonSoft (Балтимор, Мэриленд, США, 1995, закрыта в 2005)
  Frog City Software (Сан-Франциско, Калифорния, США, 1995, объединена с Firaxis Games в 2006)
  Indie Built, Inc. (Солт-Лейк Сити, Юта, США, 1983, закрыта в 2006)
  PopTop Software (Сент-Луис, Миссури, США, 1993, объединена с Firaxis Games в 2006)
  Rockstar Vienna (Вена, Австрия, 1993, закрыта в 2006)
  2K Australia (Канберра, Австралия, объединена с 2K Marin в 2007)
  Global Star Software (Онтарио, Канада, 1992, переименована в 2K Play в 2007)
  Kush Games (Камарильо, Калифорния, США, закрыта в 2008)
  Venom Games, Ltd. (Ньюкасл-апон-Тайн, Северо-Западная Англия, Великобритания, 2003, закрыта в 2008)
  PAM Development (Париж, Франция, 1997, закрыта в 2008)
  Rockstar Vancouver (Ванкувер, Британская Колумбия, Канада, 1998, закрыта в 2012)
  2K China (Шанхай, Китай, 2006, закрыта в 2015)
  Irrational Games (Бостон, Массачусетс, США, 1997, закрыта в 2017)

Проданные 
  Jack of All Games (Уэст-Честер, Огайо, США, 1990, куплена корпорацией SYNNEX в 2009 году)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Take-Two
 Официальный сайт Rockstar Games
 Официальный сайт 2K
 Официальный сайт Private Division
 Официальный сайт Ghost Story Games
 Официальный сайт Socialpoint
 Take-Two Interactive на сайте MobyGames

Компании, основанные в 1993 году
Take-Two Interactive
Производители компьютерных игр США
Издатели компьютерных игр
Ассоциация развлекательного программного обеспечения (ESA)
Компании по алфавиту
Появились в 1993 году в США